Balaton může být:

 Balaton – jezero v Maďarsku
 Balaton (obec) – obec na severovýchodě Maďarska

 Balaton (auto) – maďarský malý automobil
 Balaton (USA) – město v americkém státě Minnesota
 Balaton (Nový Hrozenkov) - vodní nádrž, Nový Hrozenkov, okres Vsetín
 2242 Balaton – planetka

Externí odkazy